El término irregular puede aludir, en esta enciclopedia:

a irregular (gramática);
a un verbo irregular;
a irregular (astronomía);
a una galaxia irregular;
a una estrella variable irregular;
a un satélite irregular;
a un plano irregular, plano urbano de aspecto anárquico, sin forma definida;
a una red irregular de triángulos;
a un trabajo irregular;
a la inmigración irregular;
a un ejército irregular;
a un combatiente irregular;
a una apertura irregular, en ajedrez;
a una sociedad irregular, en el Derecho societario.